Населені пункти в Чехії:

 Богуньов (Ждяр-над-Сазавою)
 Богуньов (Світави)